

Patronyme 

 , joueur de football américain ;
 Erminio Boso (1945-2019), homme politique italien ;
 , homme politique américain ;
 Bosonides : famille de la noblesse franque du IX et X siècle.

Toponyme 

 
 La péninsule de Bōsō se situe dans la préfecture de Chiba, au sud-est de Tokyo.
 Les collines de Bōsō, un massif dans la péninsule.